Nazaré (Portugal), een gemeente in Portugal
 Nazaré (freguesia), een plaats (freguesia) in deze gemeente
 Nazaré (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Nazaré (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins